Dolna è un comune della Moldavia nel distretto di Strășeni.

Il termine fa inoltre parte di numerosi altri toponimi, soprattutto dell'Europa orientale:

Dolna Banja, comune della regione di Sofia
Dolna Mitropolija, comune della regione di Pleven

Łososina Dolna, comune rurale del distretto di Nowy Sącz
Mszana Dolna, città del distretto di Limanowa
Mszana Dolna, comune rurale dello stesso distretto
Ochotnica Dolna, comune rurale del distretto di Nowy Targ

Dolná Lehota, comune del distretto di Brezno
Dolná Mičiná, comune del distretto di Banská Bystrica
Dolná Poruba, comune del distretto di Trenčín
Dolná Streda, comune del distretto di Galanta
Dolná Strehová, comune del distretto di Veľký Krtíš
Dolná Súča, comune del distretto di Trenčín
Dolná Tižina, comune del distretto di Žilina

Pagine correlate
Dolny